Mamadou Samassa (1986–) mali labdarúgócsatár
Mamadou Samassa (1990–) mali labdarúgókapus